Ženská dvouhra Tianjin Open 2017 probíhala v první polovině října 2017. Do singlové soutěže tchienťinského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla čínská tenistka Pcheng Šuaj, kterou v semifinále vyřadila Šarapovová.

Vítězkou se stala 30letá Ruska Maria Šarapovová hrající na divokou kartu, jež ve finále zdolala běloruskou tenistku Arynu Sabalenkovou po dvousetovém průběhu 7–5 a 7–6. V obou sadách přitom otáčela nepříznivý vývoj. Běloruska v úvodním setu nezužitkovala vedení 4–1 na gamy a ve druhém 5–1 na gamy.

V probíhající sezóně si Šarapovová připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo třicátý šestý singlový titul na okruhu WTA Tour. Jednalo se o první trofej bývalé ruské světové jedničky po 15měsíčním dopingovém zákazu, jenž vypršel v dubnu 2017. Devatenáctiletá Sabalenková zažila v rámci túry WTA finálový debut.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Tianjin Open
WTA Tour 2017
Tenis v Číně v roce 2017